Luza bezeichnet:
 alternativ (Transliteration) die Stadt Lusa in Russland, siehe Lusa (Stadt)

Luza ist der Familienname folgender Personen:
 Gustavo Luza (* 1962), argentinischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Lusa
 Radomír Luža, tschechoslowakischer Historiker
 Vojtěch Luža, tschechoslowakischer General